

Persone
 Daniel Batty – calciatore inglese
 David Batty – ex calciatore inglese
 Jason Batty – ex calciatore neozelandese

Videogiochi
 Batty – videogioco pubblicato nel 1987